El término caliente puede estar referido a:

el calor, como fenómeno de la Física.
 Anglicismo para cualquier cosa relacionada con la sexualidad.
 Caliente (álbum), un álbum de la banda de rock Vox Dei.
 Caliente (canción de Inna), una canción de Inna.
 Caliente (programa de TV), show televisivo presentado por Ana Obregón y Rody Aragón.
 Caliente (Nevada), una localidad estadounidense.